Diagnose ( ‚Unterscheidung, Entscheidung‘; aus  ‚durch-‘ und  ‚Erkenntnis, Urteil‘) bezeichnet das Bewerten von Informationen über einen Sachverhalt und das Zuordnen von Phänomenen und Merkmalen zu einer Kategorie eines Klassifikationssystems.

Diagnose steht im Einzelnen für:
 Diagnose (Biologie), die Definition eines biologischen Taxons, insbesondere einer Gattung oder Art
 Diagnose (Medizin), die Zuordnung einer konkret vorliegenden Symptomatik zu einem Syndrom oder einer Krankheit
 On-Board-Diagnose, angewandte Fehlermeldesysteme in der Automobiltechnik 
 Pflegediagnose, die Zuordnung und Beschreibung pflegebegründender Aspekte

Siehe auch:

 Abenteuer Diagnose
 Diagnostikum
 Fahrzeugdiagnosesystem
Organisationsdiagnose
 Fehlerdiagnose
Fehler-Ursachen-Analyse
 Psychologische Diagnostik
 Diagnostik